Бугры́ — деревня Вишнёвского сельсовета Тамалинского района Пензенской области. На 1 января 2004 года — 34 хозяйства, 91 житель.

География 
Деревня расположена на правом берегу реки Миткирей, притоке реки Хопёр, в 9 км к северо-востоку от районного центра пгт. Тамала, расстояние до административного центра сельсовета села Вишнёвое — 7 км.

История 
По исследованиям историка — краеведа Полубоярова М. С., деревня основана во второй половине XVIII века, в конце 1790-х годов принадлежала капитану Александру Семёновичу Норову, деду декабриста В.С. Норова, и его жене Авдотье Сергеевне, перед отменой крепостного права — помещику М. Е. Козловскому. Входила в состав Дуровской, затем — Рящинской волостей Сердобского уезда Саратовской губернии. В 1877 году в деревне находилось волостное правление Рящинской волости, в 1939 году входила в Рящинский сельсовет Пензенской области, затем — в Вишнёвский сельский совет.

Численность населения

Улицы 
 Полевая.

Примечания

Ссылки 
 Закон Пензенской области от 9 марта 2005 года № 774-ЗПО «Об административно-территориальном устройстве Пензенской области» 
 
 
 Бугры на карте Пензенской области 
 Ныне существующие населенные пункты Тамалинского района Пензенской области 

Населённые пункты Тамалинского района